Baltimore Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baltimore Branch (Georgia), im Putnam County
 Baltimore Branch (North Carolina), im Madison County
 Baltimore Branch (Tennessee), im Sequatchie County